El término madriguera puede referirse a:

 Una madriguera es un agujero o túnel que un animal excava en el suelo con el fin de crear un espacio adecuado para habitar o refugiarse temporalmente.
 Madriguera es una pequeña localidad de Segovia, en España.
 Madrigueras es un municipio situado en el norte de la provincia de Albacete, en España.
 '''La madriguera